Tour aDios Gracias fue la gira musical de despedida de la banda de rock/pop cristiano Rojo. La gira se realizó durante el 2012 y 2013 recorriendo distintas plazas de Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica por última vez como banda.

Antecedentes 

La banda había anunciado a través de su cuenta de Facebook su separación definitiva:

Lista de canciones 

 "Eres Todopoderoso
 "Así como Respirar"
 "Yo soy la Revolución"
 "¿Dónde?, ¿Cómo?"
 "Digno Eres Tu"
 "Te Amo Más que a mi Misma Vida"
 "Soy Tuyo Hoy" (Solo en algunas fechas)
 "Solo Tu" (Solo en algunas fechas)
 "Bajo tu Control"
 "Me Amas Igual"
 "No hay Condenación"
 "Con Todo"
 "Hoy se escucha una Canción" (E&L)
 "Mi Dios" (E&L)
 "No me Soltarás"
 "Fuego de Dios"
 "Prefiero"
 "Sin Ti"
 "Jardín de Rosas"
 "Gasolina"
 "Te Quiero, Te Quiero" (Solo en algunas fechas)
 "Revolución"
 "Te Alabaré mi buén Jesús"
 "No me Averguenzo"
 "Brillaré"
 "He Decidido"

Fechas del Tour

Referencias 

 https://web.archive.org/web/20141017095854/http://www.enlacemusical.com/noticias/noticias-latinas/rojo-anuncia-el-tour-de-despedida-adios-gracias/

 https://web.archive.org/web/20150225000323/http://www.rojoweb.com/girasrojoACTUAL.html

Giras musicales de 2012
Giras musicales de 2013
Giras musicales de artistas cristianos